Yuya Nakamura (Kamifukuoka, 14 de abril de 1986) é um futebolista profissional japônes, meia, milita no Shonan Bellmare.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Shonan Bellmare